Andrés Escobar peut désigner :
 Andrés Escobar Saldarriaga, (1967-1994), footballeur international colombien ;
 Andrés Ramiro Escobar (né en 1991), footballeur colombien.